Shan peut faire référence à :
 Shan, un groupe ethnique de Birmanie,
 shan, la langue parlée par ce peuple,
 Liu Shan (207-271), un Empereur des Shu,
 Shan Sa (1972-), une écrivaine française,
 Shan (cheval), une race de poney de Birmanie
 Catherine Shan, femme de lettres, scénariste et réalisatrice sénégalaise
 Shan Xiaona (née en 1983), pongiste allemande 
 Shan Yilin (née en 2001), biathlète chinoise

Toponymes 
 Shān (山), la transcription en pinyin de l'idéogramme chinois (, signifiant « montagne » en mandarin. Phonétiquement proche, le terme  est également utilisé par dérivation en japonais, comme Fujisan, le mont Fuji.
 xian de Shan (陕), une subdivision administrative de la province du Henan en Chine,
 xian de Shan (单), une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine,
 État Shan, une subdivision administrative du Myanmar,
 Voir également, :Catégorie:Montagne en Chine.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme